Die Woiwodschaft Krakau war eine polnische Verwaltungseinheit, die 1999 in der Woiwodschaft Kleinpolen aufging. Sie umfasste in ihrer Geschichte unterschiedliche Bezirke:
 Woiwodschaft Krakau (bis 1795)
 Woiwodschaft Krakau (Kongresspolen)
 Woiwodschaft Krakau (1920–1939)
 Woiwodschaft Krakau (1945–1975)
 Woiwodschaft Krakau (1975–1998)